Crocé-Spinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Crocé-Spinelli (1871–1932), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Joseph Crocé-Spinelli (1845–1875), französischer Erfinder und Ballonpionier